Пюттиньи́ () — коммуна во французском департаменте Мозель региона Лотарингия. Относится к  кантону Шато-Сален.

География 						
Пюттиньи расположен в 45 км к юго-востоку от Меца. Соседние коммуны: Ваннкур и Дален на севере, Бюрльонкур на северо-востоке, Обрек на юго-востоке, Морвиль-ле-Вик на юге, Шато-Сален, Амелекур и Любекур на юго-западе, Жербекур на западе, Вакси на северо-западе.

История 						
 Известен с IX века как Эдиваль (Hédival), когда был центром одноимённого сеньората.

Демография 						
По переписи 2008 года в коммуне проживал 71 человек.

Достопримечательности 
 Остатки древнеримской усадьбы в окрестном местечке Вализ.
 Развалины дома сеньора де Эдиваль.
 Церковь Нотр-Дам XVIII века, алтарь XVIII века.
 Часовня Сент-Юрсюль XVII века.
 Развалины часовни в Эдиваль.

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 

Коммуны департамента Мозель